Rumunjska:
 Şiştarovăţ (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Şiştarovăţ (rijeka), rijeka